Олег Иванович Дементьев (30 апреля 1938, Свердловск — 15 ноября 1991, Калининград) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1965). Заслуженный тренер Армении.

Биография 
Участник чемпионатов СССР по шахматам.

В 1967—1978 годах был тренером спортивного клуба ДКБФ, потом тренером ДСО «Буревестник», Калининградский государственный университет, его воспитанниками были известные калининградские шахматисты: Александр Малевинский, Владимир Гусев, Евгений Рябченок, Константин Агапов, гроссмейстер Алла Гринфельд.

В 1978 году работал в Республиканской школе высшего спортивного мастерства массовых видов в Ереване. Среди его учеников гроссмейстеры Р. Ваганян, А. Петросян, С. Мовсесян, чемпион мира среди юношей 1989 г. Владимир Акопян.

С 1991 года в Калининграде проводятся турниры памяти Олега Ивановича Дементьева.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Олега Дементьева на сайте 365chess.com

Шахматисты СССР